Il singolare del torneo di tennis Kiev Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Almagro che ha battuto in finale Jiří Vaněk 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Marc Rosset (secondo turno)
 Albert Portas (semifinali)
 Nicolás Almagro (Campione)
 Jiří Vaněk (finale)

 Juan Pablo Guzmán (primo turno)
 Răzvan Sabău (primo turno)
 Igor' Kunicyn (secondo turno)
 Tomáš Cakl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 2004